Overzicht van de langste tunnels in Frankrijk open voor het wegverkeer.